Mutterkirche steht für
 Urgemeinde, die von den Aposteln geleitete erste christliche Gemeinschaft
 Urpfarrei, die älteste Gemeinde oder Kirche einer Region
 Kathedralkirche, die Hauptkirche einer Diözese (Bistum)
 Pfarrkirche, die Hauptkirche einer Pfarrei
 Metropolitankirche, die Hauptkirche einer Kirchenprovinz (Metropolie)

Siehe auch
 Mutter Kirche, Mutter der Kirche
 Muttergotteskirche
 Moederkerk